Для серии поддержки GP3, смотрите GP3 в сезоне 2013.

Сезон 2013 GP2 — девятый сезон серии GP2. Сезон 2013 года должен был стать последним сезоном для третьего поколения болидов GP2, GP2/11, которые дебютировали в 2011 году, однако из-за поставленной цели на снижение расходов на участие в чемпионате было решено оставить эти шасси еще на один трёхгодичный цикл.

Команды и пилоты

Переходы пилотов

Дебютанты серии 

 Даниэль Абт продолжает сотрудничество с Lotus GP, переходя из серии GP3 в GP2.
 Митч Эванс начнет свою карьеру в серии с командой Arden International.

Переходы в другую команду 

 Даниэль де Йонг, частично проведший свой прошлый сезон с командой Rapax, переходит в MP Motorsport.
 Маркус Эрикссон перешел из iSport International в DAMS.
 Фелипе Наср, который провел прошлый сезон за команду DAMS, перешел в Carlin.
 Джолион Палмер перешел из iSport International в Carlin.
 Стефан Рикельми перешел из Trident Racing в DAMS.
 Джонни Чекотто-младший перешел из Barwa Addax Team в Arden International.
 Хулиан Леаль перешел из Trident Racing в Racing Engineering.
 Рио Харьянто, проведя сезон в Carlin начнет этот сезон с командой Barwa Addax Team.

Покинувшие серию 

 Эстебан Гутьеррес переходит в команду Sauber Формулы-1.
 Давиде Вальсекки, выиграв чемпионский титул в 2012-м, по правилам покидает серию.
 Макс Чилтон перешел в команду Формулы-1 Marussia.

Перемены в командах 

 Scuderia Coloni покидает серию из-за разногласий с организаторами, вследствие чего команда заменяется в чемпионате командой MP Motorsport.
 Hilmer Motorsport заменила в чемпионате команду Ocean Racing Technology.
 Russian Time заменила в чемпионате команду iSport International

Календарь 

Календарь 2013 года был опубликован 19 декабря 2012 года.

Результаты

Положения в чемпионате

Личный зачет

Командный зачет

Примечания 

Сезоны основного чемпионата GP2